Дмитрий Михайлович Доброскок () — российский прыгун в воду, заслуженный мастер спорта России.

Бронзовый призёр олимпийских игр 2008 года (выступал в паре с Глебом Гальпериным), чемпион мира (2005 год) и Европы (2006 год), многократный чемпион России.

Родной брат серебряного призёра Олимпийских игр 2000 года Александра Доброскока.

Примечания

Ссылки 

Прыгуны в воду России
Чемпионы России по прыжкам в воду
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года